Gorgomyces är ett släkte av svampar. Gorgomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gorgomyces